Émile Beringer (1840-1881), ingénieur et explorateur français ;
 Esme Beringer (1875-1972), actrice britannique ;
 Johann Beringer (1670-1738), médecin et faussaire allemand.